Pitt Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Scotland Island, ö, New South Wales,

Kanada 

 Pitt Island (British Columbia), ö,  

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar